

Patronyme
 Jacques Marlaud, (1944-2014), fut un journaliste et un essayiste français.
 Léonce Marlaud, (1866-1935),  fut un homme politique français.
 Philippe Marlaud, (1959-1981), fut un acteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme